Права Црна Гора може бити:

 Права Црна Гора (област), односно Стара Црна Гора, историографски назив за матичну област Црне Горе, пре прикључења Брда, Старе Херцеговине, Приморја, Боке Которске и Горњег Полимља
 Права Црна Гора (странка), политичка странка у Црној Гори, основана 2018. године; предводи је Марко Милачић